CNPL peut désigner :
 la Chambre nationale des professions libérales.
 le Service national de pastorale liturgique et sacramentelle, anciennement appelé « Commission nationale de pastorale sacramentelle et de liturgie ».
 la Confédération nationale des professions libérales (Brésil).